Luitpoldstraße 4 ist die Adresse folgender unter Denkmalschutz stehender Gebäude:
 Luitpoldstraße 4 (Kitzingen) in Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Deutsches Fastnachtmuseum
 Luitpoldstraße 4 (Prichsenstadt) in Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Luitpoldstraße 4 (Riedelberg) in Riedelberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Luitpoldstraße 4 (Weißenburg) in Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern